

Geografia
Zenda – città del Kansas, USA
Zenda – comunità non incorporata del Wisconsin, USA
Zenda – fiume dell'Angola
Zenda Creek – fiume del Canada

Persone
Hiroshi Zenda – farmacologo e farmacista giapponese
John Zenda – attore statunitense

Altro
Zenda – musical
Zenda – film del 2010 diretto da Avdhoot Gupte
Zenda – casa editrice francese
Zenda – cavallo da corsa
Zenda – nome proprio di persona
USS Zenda – nave della Marina statunitense